Луцький — українське прізвище, утворене, ймовірно, від назви м. Луцьк.

Відомі носії

Жінки 

 Луцька Алла Володимирівна — головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, заслужений працівник освіти України

Чоловіки 
 Луцький Борис (1865—1943) — інженер-конструктор, піонер автомобілізму.
 Луцький Володимир Олександрович (1918—1976) — генерал-лейтенант авіації. Заслужений військовий літун СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Луцький Георгій Михайлович (нар. 1938) — науковець, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки НТУУ КПІ.
 Луцький Іван Михайлович (1949—2014) — український фахівець у галузі права. Доктор юридичних наук, доктор філософії, доктор канонічного права, митрофорний протопресвітер. Почесний Академік АН ВШ України.
 Луцький Максим Георгійович (нар. 1976) — проректор НАУ, народний депутат України 5 та 6 скликання.
 Луцький Мирон Михайлович (1891—1961) — галицький військовий, політичний, кооперативний і громадський діяч.
 Луцький Микола Іванович (1893—1974) — український самодіяльний співак (соліст стрілецького хору), диригент, педагог, учасник національно-визвольних змагань, січовий стрілець.
 Луцький Олександр Андрійович (1910—1946) — діяч ОУН, один з організаторів Української Народної Самооборони та УПА-Захід, командир УНС, УПА-Захід, УПА-Захід-Карпати.
 Луцький Олександр Леонтійович — генерал-майор Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Кандидат педагогічних наук.
 Луцький Остап Михайлович (1883—1941) — політичний і громадський діяч, кооператор, публіцист і поет.
 Луцький Роман Михайлович (1986) — український актор театру та кіно.
 Луцький Юрій (1919—2001) — видавець, дослідник, перекладач.

Князі Луцькі 

 Перелік луцьких князів

Див. також 
 3856 Луцький — астероїд головного поясу.
 Луцький район
 Луцький ґебіт
 Луцький повіт
 Луцький зоопарк
 Луцький псалтир
 Луцький пивзавод
 Луцький тролейбус
 Луцький Трибунал
 Луцький екзархат УГКЦ
 Луцький ботанічний сад
 Луцький ремонтний завод
 Луцький вишкільний курінь
 Луцький поліський гостинець
 Луцький автомобільний завод
 Луцький машинобудівний завод
 Луцький слідчий ізолятор № 177
 Луцький ремонтний завод «Мотор»
 Луцький базовий медичний коледж
 Луцький гуманітарний університет
 Луцький національний технічний університет
 Луцький інститут розвитку людини «Україна»

Примітки 

Українські прізвища